Katharina von Nassau ist der Name folgender Personen:

* Katharina von Nassau (Äbtissin) († 1304), Äbtissin im Kloster Altenberg 
 Katharina von Nassau-Beilstein († 1459), durch Heirat Gräfin von Hanau 
 Katharina von Nassau-Dillenburg (1543–1624), durch Heirat regierende Gräfin von Schwarzburg
 Katharina Belgica von Oranien-Nassau (1578–1648), durch Heirat regierende Gräfin von Hanau